Командные соревнования по фехтованию на шпагах среди женщин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 11 августа на Арене Кариока 3. В соревнованиях приняли участие 9 команд. 

Олимпийские медали в этой дисциплине были разыграны в пятый раз, начиная с летних Олимпийских игр 1996 года. Россиянки смогли завоевать бронзовые награды после неудачи на Олимпийских играх в Лондоне, где команда заняла 4 место, уступив 1 укол в полуфинале команде Китая и 1 укол в поединке за бронзу команде США. 

В финале турнира команда Румынии взяла реванш у команды Китая за поражение в финале Чемпионата мира в Москве в 2015 году и завоевала золотые награды.

Призёры

Соревнование

Предварительный раунд 
  45 - 32

Финальный раунд

Матчи за 5—8 места

Ссылки 
 Женская командная шпага на официальном сайте Игр в Рио